La Xarxa Nacional de Sitges i Graners va ser un projecte gestat i desenvolupat durant la dictadura franquista de construcció de sitges i graners en la geografia espanyola. S'hi van invertir quantiosos recursos públics per a la construcció de les unitats, que es van situar estratègicament al costat de nusos de comunicació i línies de ferrocarril per totes les comarques cerealistes. La següent és una llista de les unitats que conformaven aquesta xarxa.

Llista 
Mapa generat per wikidata

∑ 780 items.

Bibliografia

Enllaços externs 
 Red Nacional de Silos y Graneros 

Instal·lacions agrícoles